Балан Іван Дмитрович (*1941) — український художник, графік.
 Балан Іван Дмитрович (*1949) — український тренер, колишній футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок